Le patronyme allemand ou flamand Bartels, Barthels, Bertels ou Berthels provient du nom de personne de l'apôtre Bartholomeus (Barthélémy).

Variantes:
 , Bartelse, Bartel, , , , 
 , , Bertelson, , , , 
 , Bortels

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Cori Bartel, (1971- ), curleuse canadienne ;
 Jean Bartel, (1923 - 2011), Miss America 1943,
 José Bartel, (1932-2010), chanteur et compositeur français ;
 Kazimierz Bartel (1882-1941), mathématicien, recteur de l'École polytechnique de Lwów et homme d'État polonais ;
 Paul Bartel, (1938-2000), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Paul Bartel, (1994- ), acteur français ;
 Ryszard Bartel, (1897–1982), pionnier de l’aviation polonais ;
 Willem Bartel van der Kooi, (1768-1836), professeur de dessin et peintre portraitiste néerlandais ;

Aéronefs 
 Le Bartel BM-2 est un avion biplan biplace d’école polonais de l'entre-deux-guerres ;
 Le Bartel BM-4 est un avion biplan biplace d’école polonais de l'entre-deux-guerres ;
 Le Bartel BM-5 est un avion d’entraînement avancé polonais de l'entre-deux-guerres ;
 Le Bartel BM-6 est un avion d’entraînement à la chasse polonais de l'entre-deux-guerres ;

Patronyme canadien
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand